Экономика Армянской ССР () — составная часть экономики СССР, расположенная на территории Армянской ССР. Входила в Закавказский экономический район.

Сельское хозяйство 

В 1986 году в республике насчитывалось 505 совхозов, 281 колхоз. 
Сельскохозяйственные угодья составляли 1,3 млн га, из них:
 пашня — 0,5 млн га,
 пастбища — 0,6 млн га.

Земледелие давало около 53 % стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Земледелие сосредоточено главным образом на Араратской равнине, Ширакском плато и в районе озера Севан. 
Площадь орошаемых земель — 0,305 млн га (1986 год).

Главные отрасли растениеводства — виноградарство (сбор — 240 тыс. т в 1986 году) и плодоводство, возделывание технических (табак, сахарная свёкла, герань) и овоще-бахчевых культур. 

Животноводство специализировалось на молочно-мясном скотоводстве и овцеводстве. Поголовье (на 1987 год, в млн голов): крупный рогатый скот — 0,9, овец и коз — 1,9.

Промышленность 
Ведущие отрасли промышленности:
 машиностроительная и металлообрабатывающая
 химическая и нефтехимическая
 лёгкая
 пищевкусовая
 цветная металлургия
 производство стройматериалов

В машиностроении были развиты электротехническая, электронная, радиотехническая отрасли промышленности, приборо- и станкостроение (Ереван, Кировакан, Ленинакан и другие города). 

Предприятия химической промышленности производили синтетический каучук, синтетические смолы и пластические массы, серную кислоту, химические волокна и другое (Ереван, Кировакан, Алаверди). 

Цветная металлургия была представлена производством меди, алюминия, концентратов молибдена и другое (Алаверди, Каджаран, Капан, Агарак). 

В промышленности стройматериалов общесоюзное значение имело производство стеновых блоков из естественного камня (разноцветных туфов), мрамора, цемента и другое. 

Важнейшие отрасли пищевкусовой промышленности — плодоконсервная и винно-коньячная. 
 Виноделие в Армении

Из отраслей лёгкой промышленности выделялись текстильная и кожевенно-обувная отрасли.

Производство промышленной продукции в Армянской ССР по годам:

ТЭК 
Энергетическая база республики — ГЭС Севано-Разданского каскада, ГРЭС в Раздане, ТЭЦ в Ереване, Армянская АЭС в Мецаморе и другие. 

Свыше половины потребляемого в Армении бензина и других продуктов перегонки поступало из Азербайджана, советское руководство отклоняло предложения Еревана о создании собственной нефтепереработки. 

В первой половине 70-х союзный центр также отказался от прохождения ирано-советского газопровода через Армению и Нахичеванскую АССР Азербайджана, что предлагали Тегеран и Ереван.

Транспорт 
Основные виды транспорта — железнодорожный и автомобильный. 
Эксплуатационная длина (на 1987 год):
 железных дорог — 0,87 тыс. км,
 автодорог — 7,6 тыс. км (в том числе с твёрдым покрытием — 7,3 тыс. км).

Газопроводы из Азербайджанской ССР и Северного Кавказа (через Тбилиси).

Армению с Грузией и РСФСР связывала только одна железная дорога – через Тбилиси. Однако, в конце 70-х в республику протянули вторую ветку из Азербайджана. Железнодорожное сообщение Еревана не только с Ираном, но даже с центральной и южной Арменией было возможно лишь через Нахичеванскую автономию Азербайджана.

Неосуществленные проекты 
В разное время, предлагались различные проекты создания дополнительного маршрута Армения – Грузия – РСФСР, железной дороги от Ленинакана до Батуми и проекты «трансармянской» стальной магистрали (Ленинакан — Ереван — Зангезур — Горис — Капан — Мегри) с выходом на Иран. Тем не менее, большинство этих проектов предлагавшиеся в 60–80-х годах, высшим руководством СССР отвергались. 

Ереван добивался к тому же прокладки новой железной дороги через Нагорно-Карабахскую автономию (Капан — Горис — Лачин — Степанакерт — Агдам — Евлах). Но, по мнению экономического аналитика Алексея Балиева,«азербайджанские власти успешно лоббировали запрет центральных властей на осуществление такого проекта».

Магнитная железная дорога 
В 1985 году были утверждены государственные планы по строительству в АССР опытно-эксплуатационной пассажирской системы протяженностью 3,2 км  магнитной железной дороги, которое должно было быть завершено в 1990 г.

Эта дорога должна была соединить через Абовян города Ереван и Севан, однако Спитакское землетрясение 1988 года, военные события стали причиной замораживания проекта. Поезда должны были развивать скорость 250 км/ч., в итоге была построена лишь эстакада.

См. также 
 Экономика Армении

Ссылки 
 Производство промышленной продукции по годам

Примечания

Литература 
 Р. Дормидонтов. В Армении // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 11, ноябрь 1970. стр.2-4

Армянская ССР